Госсортучасток — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Госсортучасток — посёлок в Несвижском районе Минской области.

Россия 
 Госсортучасток — село в Малоярославецком районе Калужской области.
 Госсортучасток — населённый пункт в Лунинском районе Пензенской области.